Турья:
 Турья — термин индийской философии.

Реки 
 Турья (приток Немана) — река в Белоруссии.
 Турья (приток Сосьвы) — река в Свердловской области России.
 Турья (приток Припяти) — река в Волынской области Украины.
 Турья (приток Ужа) — река в Закарпатской области Украины.

Населённые пункты

Россия 
 Турья — исчезнувшая деревня в Яренском уезде Вологодской губернии.

Белоруссия 
 Турья — агрогородок в Щучинском районе Гродненской области.
 Турья — агрогородок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Украина 
 Турья — село в Бусском районе Львовской области.
 Турья — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Турья — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Турья — село в Сновском районе Черниговской области.
 Турья Быстрая — село в Перечинском районе Закарпатской области.
 Турья Пасека — село в Перечинском районе Закарпатской области.
 Турья Поляна — село в Перечинском районе Закарпатской области.
 Великая Турья — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.
 Малая Турья (село) — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.

Эстония 
 Турья — деревня в уезде Сааремаа.

См. также 
  (значения)
 Турьянка — река на Украине, приток Свичи.